Luca Rigoni (Schio, 7 de dezembro de 1984) é um futebolista italiano, que joga no meio-campo, atualmente defende o .

Vida familiar 
Natural de Schio, é irmão mais velho do também futebolista Nicola Rigoni.

Carreira

Vicenza 
Rigoni se profissionalizou na equipe da laranja mecânica, em 2001.

Títulos  
Chievo Verona
Serie B: 2007-2008

Naturais de Schio
Futebolistas da Itália
Futebolistas do Lanerossi Vicenza Virtus
Futebolistas da Reggina 1914
Futebolistas do Piacenza Calcio
Futebolistas da Associazione Calcio ChievoVerona
Futebolistas do Palermo Football Club
Futebolistas do Genoa Cricket and Football Club
Futebolistas da Società Sportiva Dilettantistica Parma Calcio 1913